FI steht für:
 Association Française des Femmes Ingénieurs, den französischen Ingenieurinnenverband
 Fachinformatiker, ein Ausbildungsberuf
 Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
 FI. U.V, tatsächlich aber FL. U.V., Flieger-Unterkunfts-Verwaltung der deutschen Wehrmacht
 Finanz Informatik, IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe
 Finanzinnovation, deutsche Sammelbezeichnung für bestimmte Wertpapiere
 Finnland, nach ISO 3166
 Flight Instructor, englisch für Fluglehrer
 Forza Italia, die italienische Partei von Silvio Berlusconi
 Franziskaner der Immakulata
 Franzius-Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 Frühförderung interdisziplinär, Pädagogikzeitschrift
 Fruktoseintoleranz, eine Stoffwechselkrankheit 
 fuel injection, siehe Benzineinspritzung
 Für Innsbruck, eine Wahlliste
 Icelandair, als IATA-Code
 , eine französische Partei (φ), siehe Jean-Luc Mélenchon
 Mauritius nach dem ICAO-Code

FI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Elbe-Elster (für Finsterwalde)
 Italien: Firenze, siehe Metropolitanstadt Florenz
 Tschechien: Okres Frýdek-Místek, deutsch: Friedeck-Mistek (auslaufend)

fi steht für:
 die finnische Sprache, nach ISO 639-1
 .fi, die Top-Level-Domain von Finnland

Fi steht für:
 Feministiskt initiativ
 ჶ, ein Buchstabe des georgischen Alphabets

F.I steht für:
 Fokker F.I, deutscher Jagdflugzeug-Prototyp von Fokker

Siehe auch:
 Fie
 Phi
 F1

FI